Slovo Rám může znamenat:

Stavebnictví 
 rám (stavební mechanika), druh prutové konstrukce s kombinací kloubových a tuhých styčníkových vazeb 
 rám (konstrukce), stavební nosná konstrukce sloužící jako podpora pro další konstrukce 
 dveřní rám (zárubeň), rám ukotvený ve zdi, ohraničující otvor dveří a tvořící jejich nosnou konstrukci
 lizénový rám, plochý svislý architektonický dekorativní prvek členící fasádu
 okenní rám, rám ukotvený ve zdi, základ konstrukce okna

Strojírenství 
 rám (automobil), základní část podvozku automobilu
 páteřový rám, základ jedné z koncepcí konstrukce dopravních prostředků
 rám (železniční podvozek), základní díl podvozku železničních vagonů 
 nožní rám, součást skříňového kotle
 napínací rám, stroj používaný při zušlechťování plošných textilií
 rám jízdního kola – hlavní nosná konstrukce, na kterou se upevňují ostatní součásti

Umění a řemesla 
 rám (hudebního nástroje), opor pro struny některých hudebních nástrojů, například klavíru, harfy, čembala a cimbálu
 obrazový rám, dekorativní obruba na obraz, například malbu, kresbu, fotografii nebo podobné výtvarné dílo
 napínací rám obrazu – též blindrám, skrytý rám, na kterém je napnuté malířské plátno

Ostatní 
 scoop rám, speciální nosítka určená pro šetrný transport pacienta v případech, při podezření na poranění míchy nebo páteře
 rám (html), vymezuje prostor pro načtení jiné stránky

Lidé 
 Rám Baran Jádav, první nepálský prezident

Externí odkazy